Thondorf ist der Name folgender Orte:

 Thondorf (Gerbstedt), Ortsteil von Gerbstedt in Deutschland
 Thondorf (Gemeinden Graz, Gössendorf), Ortschaft von Gössendorf und Stadtteil von Graz, Steiermark
 Groß Thondorf, Ortsteil von Himbergen in Niedersachsen

Siehe auch: Tondorf (Begriffsklärung), Dondorf, Dohndorf